Музей скульптора М. Бринського — сільський історико-етнографічний музей в селі Долина на Івано-Франківщині, котрий є культурно-освітнім осередком села та має велике зібрання матеріалів з історії та культури придністровського села і названий на честь відомого односельця — відомого українського скульптора Михайла Бринського.

Музеї Тлумацького району
Музеї, засновані 1961